Fly — міжнародна компанія, що випускає мобільні телефони.
 Fly — пісня жанру поп-рок, написана Карою ДіоГуарді та Джоном Шенксом і виконана Гіларі Дафф для її студійного альбому Hilary Duff (2004).
 Fly — сингл Crematory.

Див. також 
 Флай